Lemnius ist der Name folgender Personen:

 Levinus Lemnius (1505–1568), niederländischer Mediziner und Autor
 Simon Lemnius (* um 1511; † 1550), Schweizer Humanist und neulateinischer Dichter